David Hodges – jedna z fikcyjnych postaci serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas, grana przez Wallace’a Langhama.

Jest on jednym z techników laboratoryjnych. Zajmuje się analizą chemiczną materiałów dowodowych. W ekipie jest od 2003 roku (3 sezon), a od 2008 roku (9 sezon) jego rola znacznie wzrosła, do tego stopnia, że wymieniany jest w napisach początkowych wraz z głównymi śledczymi. 
W 7 sezonie przyczynił się do wytropienia miniaturowego mordercy.

Postacie z serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas